Эндотиодон () — дицинодонт середины позднепермской эпохи.

Анатомия 

В отличие от многих дицинодонтов, эндотиодон и его родственники (хелиодонтопс, криптоцинодон) утратили клыки, но сохранили мелкие многорядные щёчные зубы, помогавшие перетирать пищу. Присутствуют около 10 пар длинных тонких верхних щёчных зубов, не противопоставленных зубам нижней челюсти. Верхние зубы, вероятно, входили в бороздку рогового клюва, лежавшего снаружи от ряда нижних зубов. Нижние зубы образовывали несколько неправильных рядов. Наружный ряд нижних зубов противопоставлялся роговому покрытию нёба. Возможно, были мягкие щёки, которые позволяли лучше перерабатывать пищу во рту. Известно около 7 видов, у самых крупных длина черепа достигала 57 см. Голова очень велика относительно размеров тела, ноги короткие. Общая длина могла доходить до 2—2,5 метров. Растительноядное животное, возможно, полуводное. Питался мягкой водной растительностью, но есть предположение о питании шишками хвойных.

Зона обитания 
По преобладанию остатков этого рода дицинодонтов средняя зона позднепермских отложений в Южной Африке, следующая за зоной Tapinocephalus, названа была зоной Endothiodon. Сейчас эту зону называют зоной Tropidostoma (в честь другого дицинодонта). Тем не менее, эндотиодоны по-видимому, дожили до самого конца пермской эпохи и их остатки не ограничены одноимённой зоной. Данный род известен также в Центральной Африке, в Индии, на Мадагаскаре и в Южной Америке. Типовой вид — E. bathystoma, описанный Р. Оуэном в 1876 году. Синоним родового названия — Emydochampsa.

Литература

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Dicynodon.htm
 On the palate, dentition, and classification of the fossil reptile Endothiodon and related genera. American Museum novitates ; no. 2171
 https://web.archive.org/web/20080319082341/http://www3.telus.net/therapsid/pristerognathus.htm

Синапсиды пермского периода
Дицинодонты
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном